«Don’t Phunk with My Heart» (другое название «Don’t Mess with My Heart» в некоторых радио версиях) — песня The Black Eyed Peas из их четвёртого альбома Monkey Business. Была выпущена в качестве главного сингла этого альбома 10 мая 2005 года.

Список композиций 
 CD single
 «Don’t Phunk with My Heart» — 4:04
 «Don’t Phunk with My Heart» (Chicago house remix) — 3:48

 CD maxi
 «Don’t Phunk with My Heart» — 4:04
 «Don’t Phunk with My Heart» (Chicago house remix) — 3:48
 «Bend Your Back» — 3:43
 «Don’t Phunk with My Heart» (видеоклип)

 Promo CD
 «Don’t Mess With My Heart» (радиоверсия) — 4:04

Чарты и продажи

Наивысшие позиции

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Песни The Black Eyed Peas
Синглы Interscope Records
Синглы A&M Records